Женский футбольный турнир на летних олимпийских играх 2004 проходил с 11 по 26 августа. В турнире принимали участие 10 сборных, которые были разделены на 3 группы.

Квалификация

Составы

Судьи

Турнир

Групповой этап 
 В плей-офф выходят команды, занявшие первые два места в своих группах, а также 2 лучшие среди занявших 3 место.

Группа E

Группа F

Группа G

Плей-офф

Четвертьфинал

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал 

Йенни Пальмквист судила основное время матча, из-за травмы ноги она не смогла обслуживать матч в овертайме, поэтому её заменила Дайан Феррейра-Джеймс

Бомбардиры 
5 мячей
  Кристиане
  Биргит Принц
4 мяча
  Эбби Уомбак
3 мяча
  Марта
  Претинья
  Кристин Лилли
2 мяча
  Формига
  Ренате Лингор
  Конни Полерс
  Мерси Акиде
  Мия Хэмм

Ссылки 
 Женский турнир на сайте ФИФА 

Футбол на летних Олимпийских играх 2004
2004 год в женском футболе